Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1877 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale gewann Spencer Gore gegen William Cecil Marshall. Gore wurde damit der erste Sieger der Wimbledon Championships.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Quelle 
 H. Gillmeister: Kulturgeschichte des Tennis. Wilhelm Fink Verlag, München 1990, ISBN 3-7705-2618-X, S. 243.
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 133.

Herreneinzel
1877